Вопитн има више значења:
 Вопитн (Ајова)
 Вопитн (Северна Дакота)